Домналл I Веснянкуватий (д/н — 642) — король Дал Ріади у 629—642 роках. В англійців та піктів відомий як Дональд, у валлійців — Дифнвал.

Був сином Еохайда I. Вперше згадуються у 622 році, коли «Аннали Тигернаха» повідомляють про його присутність у битві при Сенд-Делгтені (ймовірно, у східній частині Ірландії) як союзника Конала Гутбінна, короля Холмайн. 629 року став королем разом з родичем Ферхаром I, що став молодшим королем.

Домналл I зазнав чотирьох поразок після того, як він розірвав союз з кланом Кенел Конайла (Північні Уї Ніла): з Конгал Кехом, королем Дал-н-Араїди, — 635 року від піктів; від Домналла мак Аедо, верховного короля Ірландії у битві при Маг Раті (Мойра, графство Даун) у 637 році (водночас флот союзників також зазнав поразки біля Сайлтіру); вдруге від піктів 638 року. Зрештою загинув 642 року у битві на Срат Каруїні (Страткарроні) з Еугейноом I.

Владу перебрав його молодший співкороль Ферхар I.

Джерела 
 Anderson, Alan Orr. Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. — Stamford: Paul Watkins, 1990. — ISBN 1-871615-03-8.

Королі Дал Ріади
Монархи, загиблі в бою